Но́вое Усо́лье — топоним:

 Новое Усолье — мыс на Онежском полуострове.
 Новое Усолье — бальнеогрязевый курорт в Усольском районе Иркутской области.
 Прежнее (до 1918 года) название нынешнего города Усолье в Пермской области.

См. также 
 Усолье (значения)